Louis Mountbatten ist der Name folgender Personen:

* Louis Mountbatten, 1. Marquess of Milford Haven (1854–1921), britischer Admiral hessischer Herkunft, siehe Ludwig von Battenberg
 Louis Mountbatten, 1. Earl Mountbatten of Burma (1900–1979), britischer Offizier und Staatsmann, letzter Vizekönig und Gouverneur von Britisch-Indien

Siehe auch:

 Louis Mountbatten-Windsor (* 2018), siehe Louis of Wales
 Louise Mountbatten (1889–1965)
 Louise Mountbatten-Windsor (* 2003)